Szwajcaria:
 Chiètres – francuska nazwa gminy Kerzers
 Chiètres – pasmo górskie